Sebastian Uribe Jaramillo (Cisneros (Antioquia), 21 de diciembre de 1995), conocido artísticamente como Gran Jey, es un productor musical, compositor y BeatMaker Colombiano. Radicado en Medellín. Es conocido por ayudar en con sus producciones a artistas emergentes.

Desde el 2009 comenzó a producir beats de reggaetón y pistas de música electrónica. Sus composiciones publicadas están presentes en plataformas digitales desde el 2022.

En el mismo año lanzó su primer EP llamado ‘The Suite Of dreams’ junto con artistas de países como Colombia, Cuba y Argentina. El lanzamiento le ha dado reconocimiento en redes sociales.

Carrera Musical

2009: Inicios 
Su carrera comenzó en el año 2009 a la edad de 13 años, haciendo beats de Reggaetón tomando como referentes a Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Alexis y Fido, entre otros, por medio de tutoriales en YouTube fue adquiriendo conocimiento sobre el género y su producción, logrando consolidar algunos beats (instrumentales) que le dieron conocimiento en su ciudad natal. 
En su home studio realizó múltiples producciones musicales con artistas de la escena local.

2013 - Presente 

A finales de 2012 se mudó a la Ciudad de Medellín junto a su familia en búsqueda de un futuro musical. En la nueva ciudad el sueño de ser productor de música urbana lo llevó a relacionarse con artistas, raperos, productores y a establecer su segundo estudio en el 2014, en el que surgieron sus primeras producciones al público.

En el 2020 se consolidó como BeatMaker, comercializando sus producciones musicales. Su primer producción distribuida en plataformas digitales fue ‘The suite of dreams’ un EP con 4 canciones el cual lanzó en el 2022.

Discografía 
Álbumes
The Suite Of Dreams (2022)

Referencias

Enlaces externos 

 Gran Jey en Instagram
 Gran Jey en YouTube
 
 Gran Jey en Facebook

Músicos de Colombia
Productores discográficos de Colombia
Productores de reguetón
Productores de rap
Personalidades de Internet de Colombia
Compositores de Colombia